Думбия може да се отнася за:

 Думбия, село в Община Търговище, Сърбия;
 Думбия, село в дем Полигирос, Гърция.